Сара Грэм: Грэм, Сэвэн (род. 1969) —  британская интерсекс-активистка.
 Грэм, Сара (род. 1989) — австралийская баскетболистка.